Гольдбергер:
 Гольдбергер, Андреас (род. 1972) — бывший австрийский прыгун с трамплина.
 Гольдбергер, Мервин Леонард (1922—2014) — американский физик-теоретик.

См. также 
 Гольдберг